Ла Калера има више значења:

 Ла Калера (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Калера (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Калера, Лос Гарсија (Куатро Сијенегас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Калера, Лос Говеа (Куатро Сијенегас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Калера (Бехукал де Окампо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Калера (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Калера (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Калера (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Калера (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Калера (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Калера (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Калера (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Калера (Морис), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Калера (Окампо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Калера (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Калера (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Калера (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Калера (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Калера (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Калера (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Калера (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Калера (Салватијера), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Калера (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Калера (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Калера (Јуририја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Калера (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Калера (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Калера (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Калера, Ла Калера дел Окоте (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Калера (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Калера, Ла Калера Вертидор (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Калера, Лос Бањос (Акатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Калера (Пакула), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Калера (Зимапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Калера (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Калера (Касимиро Кастиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Калера (Сиватлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Калера (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Калера (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Калера (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Калера (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Калера (Сан Маркос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Калера (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Калера (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Калера (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Калера (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Калера (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Калера (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Калера (Техупилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Калера (Ангангео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Калера (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Калера (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Калера (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Калера (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Калера (Токумбо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Калера (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Калера (Замора), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Калера (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Калера, Насимијентос (Хосе Систо Вердуско), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Калера (Амакузак), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ла Калера (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Калера (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Калера (Сан Педро и Сан Пабло Тепосколула), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Калера (Акахете), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Калера (Сан Салвадор ел Верде), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Калера, Лос Герерос (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Калера (Ланда де Матаморос), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Калера (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Калера, Сан Кајетано (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Калера (Зарагоза), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Калера (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Калера (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Калера (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Калера (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Калера (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Калера (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Калера, Дивисадеро (Кукурпе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Калера (Сарик), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Калера (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Калера (Уајакокотла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Калера (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Калера (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ла Калера (Апозол), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Калера (Санта Марија де ла Паз), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику